Буквосочетание YTL может означать:
 YTL — код новой турецкой лиры (валюты Турции с 1 января 2005 до 31 декабря 2008 года) по стандарту ISO 4217.
 YTL Corporation — крупный малайзийский конгломерат компаний в области инфраструктур.
 YTL — код аэропорта Биг Траут Лейк ( ) в Северо-Западном Онтарио (Канада), согласно IATA.
 YTL — код, обозначающий малые портовые буксиры в классификации кораблей ВМС США.